Canby peut désigner :

Patronymes 

 Edward Canby, ou Edward Richard Sprigg Canby, un officier de carrière dans l'armée des États-Unis, général de l'Union dans la guerre de Sécession et les guerres indiennes.
 , un critique et éditeur américain.
 , un banquier et homme d'affaires américain.
 , la femme d'Edward Canby.
 , un politicien de l'Ohio.
 Vincent Canby, un critique américain.
 , un juge américain.

Toponymes 
 Canby, une census-designated place du comté de Modoc en Californie.
 Canby, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adair en Iowa, aux États-Unis.
 Canby, une ville du comté de Yellow Medicine dans le Minnesota.
 Canby, une ville du comté de Clackamas dans l'État de l'Oregon.

Autres 
 , un cours d'eau du comté de Yellow Medicine dans le Minnesota.
 , une chaîne de montagne du comté de Klamath dans l'Oregon.